OP, Op eller op kan avse: 

 op. – inom musiksammanhang, ett verk eller ett betydelsefullt alster, se Opus (begrepp)
 OP Anderson Aquavit – en akvavit som lanserades 1891 till Göteborgsutställningen
 Opkonst – en viss form av abstrakt konst
 op- – ett svenskt prefix, se  Lista över prefix i svenskan
 op-amp – förstärkarkrets med hög förstärkning, se Operationsförstärkare
 Object Pascal, objektorienterat programspråk
 OP – förkortning för Ordo (fratrum) praedicatorum, se Dominikanorden
 OP! – svensk rappare
Oscar Pehrsson - svensk fotbollsspelare i IK Sirius.
 OP - Overpowered (i gamingvärlden)